Поправка — виправлення; уточнення з урахуванням чого-небудь.
 Поправка — дія і стан за значенням «поправляти» і «поправлятися»
 Поправка — значення величини, що алгебраїчно додається до результату вимірювання з метою вилучення систематичної похибки.

 Поправка — село в Білоцерківському районі Київської області
 Поправка — річка в Київській області, права притока Росі.

Примітки

Див. також 
 Поправка Джексона — Вейніка
 Поправка Хатчинсона до принципу Гаузе